Osoby o tym nazwisku:
 Irena Jarosińska-Małek – polska artystka fotograf i fotoreporterka
 Małgorzata Jarosińska-Jedynak – polska urzędniczka, inżynier i specjalistka programów unijnych
 Monika Jarosińska – polska aktorka i wokalistka